Agustín Irusta puede hacer referencia a:

Agustín Irusta (1903-1987), actor y cantautor argentino de tangos;
Agustín Irusta (1942), futbolista argentino que jugaba de guardameta.